Municipio de Caledonia puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de Caledonia (Dakota del Norte)
Municipio de Caledonia (condado de Boone, Illinois)
Municipio de Caledonia (condado de O'Brien, Iowa)
Municipio de Caledonia (condado de Alcona, Míchigan)
Municipio de Caledonia (condado de Houston, Minnesota)
Municipio de Caledonia (condado de Kent, Míchigan)
Municipio de Caledonia (condado de Shiawassee, Míchigan)